Bihar steht für:
 Bihar, ein indischer Bundesstaat 
 Komitat Bihar, ein historisches ungarisches Komitat
 Hajdú-Bihar, ungarisches Komitat
 Kreis Bihor, dessen heutiger rumänischer Teil 

Bihar ist der Familienname folgender Personen:
 Ferenc Bihar (1847–1920), ungarischer Feldzeugmeister und k.u. Landesverteidigungsminister

Siehe auch:
 Koch Bihar
 Bihor-Gebirge